Bakhtiari steht für:

 Tschahār Mahāl und Bachtiyāri, eine Provinz im Iran
 Bachtiaren, Volk im südwestlichen Iran

Bakhtiari ist der Familienname folgender Personen:

 David Bakhtiari (* 1991), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Hamed Bakhtiari (* 1988), iranischer Fußballspieler
 Mohammad Reza Bakhtiari (* 1947), iranischer Diplomat

Siehe auch:
 Bakhtiar
 Bachtiar